Санта Марија Петапа има више значења:

 Санта Марија Петапа (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Марија Петапа, Ел Љанон (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Санта Марија Петапа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Петапа (Санта Марија Петапа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику